Jeune :
 jeûne, privation, volontaire ou non, de nourriture
  
 Jeunesse une classe d'âge